Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1997 среди юношей до 16 лет начался 17 сентября 1996 года и закончился 10 марта 1997 года. 48 сборных были разбиты на 15 групп (12 групп из трёх команд, и три группы из четырёх). Сборные, занявшие первые места в группах выходили в финальный раунд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Квалифицировавшиеся команды 

(Жирным шрифтом выделены года, в котором команды становилась чемпионом. Курсивом — команда была организатором)

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году
Футбол